|-
| 121801 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121802 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121803 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121804 - ||  || 13 ianuarie 2000 || Kleť || Kleť
|-
| 121805 - ||  || 12 ianuarie 2000 ||  || 
|-
| 121806 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121807 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121808 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121809 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121810 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121811 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121812 - ||  || 9 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121813 - ||  || 9 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121814 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121815 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121816 - ||  || 6 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121817 - ||  || 2 ianuarie 2000 ||  || , L. Kiss
|-
| 121818 - ||  || 2 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121819 - ||  || 2 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121820 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121821 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121822 - || 2000 BT || 26 ianuarie 2000 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 121823 - ||  || 28 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121824 - ||  || 26 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121825 - ||  || 26 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121826 - ||  || 26 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121827 - ||  || 28 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121828 - ||  || 29 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121829 - ||  || 29 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121830 - ||  || 26 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121831 - ||  || 28 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121832 - ||  || 29 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121833 - ||  || 27 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121834 - ||  || 30 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121835 - ||  || 30 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121836 - ||  || 30 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121837 - ||  || 30 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121838 - ||  || 28 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121839 - ||  || 30 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121840 - ||  || 28 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121841 - ||  || 16 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121842 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121843 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121844 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121845 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121846 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121847 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121848 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121849 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121850 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121851 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121852 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121853 - ||  || 3 februarie 2000 ||  || 
|-
| 121854 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121855 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121856 - ||  || 3 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121857 - ||  || 3 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121858 - ||  || 3 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121859 - ||  || 6 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121860 - ||  || 6 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121861 - ||  || 1 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121862 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121863 - ||  || 6 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121864 - ||  || 9 februarie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 121865 - ||  || 10 februarie 2000 || La Silla || , 
|-
| 121866 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121867 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121868 - ||  || 6 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121869 - ||  || 6 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121870 - ||  || 7 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121871 - ||  || 8 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121872 - ||  || 10 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121873 - ||  || 12 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121874 - ||  || 3 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121875 - ||  || 3 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121876 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121877 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121878 - ||  || 3 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121879 - ||  || 3 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121880 - ||  || 4 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121881 - ||  || 25 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121882 - ||  || 26 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121883 - ||  || 26 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121884 - ||  || 27 februarie 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 121885 - ||  || 28 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121886 - ||  || 26 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121887 - ||  || 27 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121888 - ||  || 27 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121889 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121890 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121891 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121892 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121893 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121894 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121895 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121896 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121897 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121898 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121899 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121900 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-